Григорьевский:

Топонимы 
 Григорьевский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Григорьевский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.

Персоналии 
 Григорьевский, Иван Фёдорович (1901—1982) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Григорьевский сельсовет